Алкснайтис () — топоним Литвы:
 Алкснайтис — одно из названий озера Алкенас в Линкмянском старостве Игналинского района;
 Алкснайтис — озеро в Дукштасском старостве Игналинского района ();
 Алкснайтис — хутор в Игналинском районе.